Vrela (gmina Teslić) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Teslić
 Vrela (miasto Zvornik) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Zvornik
 Vrela (gmina Cetynia) – wieś w Czarnogórze, w gminie Cetynia
 Vrela (gmina Žabljak) – wieś w Czarnogórze, w gminie Žabljak

 Vidakovići Vrela – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šekovići
 Donja Vrela – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Brod
 Gornja Vrela – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Brod